Йохоа () — топоним Гондураса:

Топонимы 
 Йохоа — вулканическое поле.
 Йохоа — озеро.
Составные топонимы
  — город.
  — город.

См. также 
  — вид пальм.